Szabó Ferenc

 Szabó Ferenc (1784–1861) római katolikus plébános, táblabíró
 Szabó Ferenc (1823–1898) uradalmi és szentszéki orvos
 Szabó Ferenc (1843–1905) római katolikus esperes-plébános, történész, országgyűlési képviselő
 Szabó Ferenc (1848–1893) piarista pap, gimnáziumi tanár, házfőnök
 Szabó Ferenc (1875–1963) színész, színigazgató
 Szabó Ferenc (1888–1972) politikus, országgyűlési képviselő
 Szabó Ferenc (1900–1978) színész
 Szabó Ferenc (1902–1969) zeneszerző
 Szabó Ferenc (1919) súlyemelő, edző
 Szabó Ferenc (1921–2009) válogatott labdarúgó
 Szabó Ferenc (1921–2000) kenus, edző
 Szabó Ferenc (1926–2002) reaktorfizikus, villamosmérnök, az MTA rendes tagja
 Szabó Ferenc (1928–1993) sportvezető, ökölvívóedző
 Szabó Ferenc (1929–1996) erdélyi magyar orvosi szakíró
 Szabó Ferenc (1931–2022) jezsuita szerzetes, újságíró, szerkesztő, író, teológus, a Távlatok c. folyóirat főszerkesztője
 Szabó Ferenc (1935–2021) történész, levéltáros, könyvtáros, a Békés Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója
 Szabó Ferenc (1936) színész, bábszínész
 Szabó Ferenc (1939–1993) sportújságíró
 Szabó Ferenc (1948) cselgáncsozó, lovas
 Szabó Ferenc (1953–2021) politikus, országgyűlési képviselő, agrármérnök 
 Szabó Ferenc (1956) labdarúgó, sportvezető
 Szabó Ferenc (1956) súlyemelő, edző, sportvezető
 Szabó Ferenc ny. vezérőrnagy, a Köztársasági Őrezred volt parancsnoka

Hasonló nevűek
 Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795) református püspök
 S. Szabó Ferenc (1912–2010) politikus, országgyűlési képviselő
 G. Szabó Ferenc (1968) erdélyi magyar költő, író, közíró
 Szabó Ferenc János (1985) zongoraművész, zenetörténész
 Szabó Ferenc Miklós (1936) építészmérnök